René Martin peut désigner :
 René Martin (1846–1925), entomologiste français ;
 René Martin (1916-1982), as de l'aviation, 1939-1945 ;
 René Martin (1918-2010), homme politique français ;
 René Martin (1950-), directeur artistique français ;
 René Martin (1932-), latiniste français ;
 René Martin (1891-1977), artiste peintre et illustrateur français ;
 René Martin, un cultivar de pomme à cidre.